Бонневіль — висохле прісноводне озеро на заході США
 Бонневіль — округ в штаті Айдахо, США
 Бонневіль — селище в штаті Орегон, США
 Бонневіль — гребля на річці Колумбія, на кордоні штатів Орегон та Вашингтон
 Бонневіль — водосховище перед греблею Бонневіль на річці Колумбія

 Бонневіль Ніколас — французький письменник
 Бонневіль Бенджамін — американський дослідник
 Бонневіль Г'ю — американський кіноактор

Див. також 
 Бонневільська соляна рівнина
 Боннвіль
 Бонневіль (камінь)